Das Mixed der Australian Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Samantha Stosur und Scott Draper, wobei Stosur das Turnier mit Paul Hanley bestritt. Es gewannen die mit einer Wildcard gestarteten Martina Hingis und Mahesh Bhupathi.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 374 kB) (englisch)
 Spielplan bei der ITF (englisch)

Mixed
2006